Saint Leonards eller St Leonards kan syfta på:

Geografi

Australien 

 St Leonards Park, park, New South Wales, 
 St Leonards (ort i Australien), New South Wales, North Sydney,

Storbritannien 

 St Leonards-on-Sea, ort, England, East Sussex, 
 St Leonards, Dorset, England, Dorset, 
 St Leonards, Buckinghamshire – en ort i Buckinghamshire, England
 Saint Leonards, Edinburgh – 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar